Алекса́ндр Вале́рьевич Мо́кин (19 июня 1981, Чимкент, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, вратарь. Восьмикратный чемпион Казахстана и четырёхкратный обладатель Кубка страны.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру начинал в шымкентском клубе «Жигер», который при слиянии с командой «Томирис» составил основу нового клуба «Достык». После соединения играл и в самом клубе «Достык». Первым тренером был Борис Ищенко.

В 2002 переходит в столичную команду «Женис» (позже переименованную в «Астану»). С командой выигрывает бронзовые медали, затем звание чемпиона Казахстана, дважды Кубок страны.

В 2007—2008 гг. играет на правах аренды в клубах «Окжетпес», «Алма-Ата».

В 2009 вернулся в Шымкент, где отыграл два сезона. В 2011 перешёл в карагандинский «Шахтёр». Сразу стал с командой двукратным чемпионом Казахстана.

В феврале 2016 года подписал трёхлетний контракт с чемпионом Казахстана «Астаной» и стал тенью сербского вратаря Ненада Эрича. В первом сезоне сыграл всего две игры, но стал с командой чемпионом страны. В двух последующих сезонах играл больше (37 матчей, 24 пропущенных гола) и выиграл с «Астаной» ещё две золотые медали чемпионата.

Из-за неразберихи с меняющимся руководством и тренерами контракт с Мокиным не был продлён и в январе 2019 он ушёл в павлодарский «Иртыш». Но «Астана» вдруг спохватилась и через 12 дней вернула вратаря обратно.

В феврале 2020 года подписал контракт с костанайским «Тоболом». По ходу сезона 39-летний голкипер стал первым номером команды, вытеснив из состава основного вратаря Игоря Шацкого. Мокин стал рекордсменом сезона, сыграв 10 матчей на «ноль» из 13-ти сыгранных игр и помог «Тоболу» завоевать серебряные медали. По итогам сезона попал в символическую сборную сезона по версии Профессиональной футбольной лиги Казахстана

В сборной 
Дебютировал в команде ГТ Сергея Тимофеева в 2005 году в товарищеской игре против сборной Японии (0:4). Затем появился лишь в 2008 году в сборной Арно Пайперса, потом в 2011 и 2013—2014 гг. Сыграл всего 21 матч за сборную, пропустил 41 гол.

Достижения

Командные 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2006
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2003
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2002, 2005
 Финалист Кубка Казахстана: 2006

 «Ордабасы»
 Финалист Кубка Казахстана: 2007

 «Алма-Ата»
 Финалист Кубка Казахстана: 2008

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2013

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (4): 2016, 2017, 2018, 2019
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2018, 2019

 «Тобол» (Костанай)
 Чемпион Казахстана: 2021
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2021

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (3): № 2 (2013); № 3 (2011, 2012)
 Лучший вратарь по версии еженедельника «ГОЛ»: 2012
 В десятке лучших футболистов Казахстана по версии газеты «PRO СПОРТ Казахстан»: 2011

Статистика

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Weltfussball.de
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Алма-Ата»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Тобол» Костанай